Der Reusslauf ist eine Laufveranstaltung in Bremgarten (Kanton Aargau), die seit 1983 im Februar stattfindet.

Die Hauptstrecke ist seit 2008 11 km lang (zuvor 10,5 km), verläuft zunächst entlang des linken Ufers der Reuss und führt dann über Fischbach-Göslikon nach Bremgarten zurück. Zum Programm gehört ausserdem eine 6,5-km-Strecke.

Statistik

Streckenrekorde 
Neue Strecke (ab 2008)
 Männer: 32:19 min, Dominic Lokinyomo Lobalu, 2022
 Frauen: 36:08 min, Fabienne Schlumpf, 2018

Siegerliste ab 2008

Siegerliste 1983–2007

Siehe auch 
 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website

Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Aargau
Bremgarten AG